Er bestaan meerdere Atlantic Hotels in de wereld die allen gemeen hebben dat zij vlak bij de Atlantische Oceaan liggen. 

Atlantic Hotel kan verwijzen naar:

Duitsland
Atlantic Hotel (Hamburg) - hotel in Hamburg

Ierland
Atlantic Hotel (Lahinch) - hotel in Lahinch, county Clare
Atlantic Hotel (Spanish Point) - voormalig hotel in Spanish Point, county Clare

Verenigd Koninkrijk
Atlantic Hotel (Jersey) - hotel op het eiland Jersey